Ел Алгвасил има више значења:

 Ел Алгвасил (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Алгвасил (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику